Janji (Bilah Barat), een plaats in Indonesië
 Janji (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië
 Janji (Siempat Nempu Hilir), een plaats in Indonesië